Saint-Vrain kan syfta på:
 Saint-Vrain, Essonne
 Saint-Vrain, Marne